

Geografia 
 Burleson – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Johnson dello Stato del Texas

Persone 
 Albert Sidney Burleson (1863-1937) – politico statunitense
 Edward Burleson (1798-1851) – politico e generale statunitense
 Kevin Burleson (1979) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Nate Burleson (1981) – giocatore di football americano canadese
 Omar Burleson (1906-1991) – politico statunitense
 Tommy Burleson (1952) – cestista statunitense